Der findes to former for forfølgelsesløb inden for banecykling:

 Individuelt forfølgelsesløb 
 Holdforfølgelsesløb